Сен-Жерме́н-де-Пре (,  или «Луговой») — несколько названий во Франции. Может означать:

В Париже 
 Сен-Жермен-де-Пре (аббатство) — бенедиктинское аббатство, старейший монастырь (и церковь) Парижа.
 Сен-Жермен-де-Пре (квартал) — исторический квартал в VI округе Парижа.
 Сен-Жермен-де-Пре (станция метро) — станция на 4-й линии Парижского метрополитена.

Коммуны во Франции 
 Сен-Жермен-де-Пре (Дордонь) — коммуна в департаменте Дордонь.
 Сен-Жермен-де-Пре (Луаре) — коммуна в департаменте Луаре.
 Сен-Жермен-де-Пре (Мен и Луара) — коммуна в департаменте Мен и Луара.
 Сен-Жермен-де-Пре (Тарн) — коммуна в департаменте Тарн.

См. также 
 Сен-Жермен